Britton (Dacota do Sul)
Britton (Michigan)

Desambiguações de topônimos